Gösta Tönne kan syfta på:

* Gösta Tönne (musiker) (1906–1969), folkbokförd Gösta Törnblad, svensk jazzmusiker
 Gösta Tönne (militär) (1914–2002), svensk överste

Se även
Gösta ”Chicken” Törnblad (1905–1984), svensk trumpetare